Slane bezeichnet:
 Slane (Ort), eine Kleinstadt mit der historischen Stätte Hill of Slane in der Republik Irland
 Slane Castle, eine Burg in der Republik Irland 
 Slane (Konzert), ein alljährliches Pop- und Rockmusik-Konzert auf Slane Castle

Slane ist der Familienname folgender Personen:
 William MacGuckin de Slane (1801–1878), französisch-irischer Orientalist und Übersetzer
Siehe auch:
 Baron Slane